Pang i bygget kan syfta på

 Pang i bygget – en brittisk TV-serie 1975–1979
 Pang i bygget (film) – en svensk film från 1965
 Pang i bygget (TV-pjäs) – en svensk TV-pjäs från 1974

Se även
 Pang i plugget